Tecmessa (Oudgrieks: Τεκμήσσα; Tekmessa) is in de Griekse mythologie de dochter van de Phrygische vorst Teleutas, wiens land in de Trojaanse Oorlog door Grieken geplunderd werd tijdens een rooftocht. Tecmessa werd gevankelijk meegevoerd naar het Griekse legerkamp en toegewezen aan Ajax, zoon van Telamon, die met haar samenleefde als zijn vrouw, en aan wie zij een zoon Eurysaces schonk. De Romeinse dichter Horatius vermeldt (in Carmina II, 4) hoe "de schoonheid van Tecmessa, die zijn krijgsbuit was, indruk maakte op Ajax, Telamons zoon".

Volgens andere bronnen was Tecmessa een dochter van koning Teuthras van Teuthranië op het Thracische schiereiland.

Nadat Ajax zichzelf in een vlaag van zinsverbijstering onsterfelijk belachelijk had gemaakt in de ogen van de Grieken (zie daarvoor Aias (Sophokles)), vertelde hij de ongeruste Tecmessa dat hij nog zou kunnen ontkomen aan de wrok van Athena door zich te reinigen met zeewater en een stuk grond te vinden dat nog nimmer door mensen was betreden, om daar zijn zwaard te begraven. Vervolgens trok hij eropuit, vastbesloten om zich het leven te benemen.

Wat er na Ajax' dood met Tecmessa gebeurde is niet duidelijk.

Stamboom

Trivia
 De planetoïde 604 Tecmessa, ontdekt in 1906, is genoemd naar deze Tecmessa.
 Tecmessa is ook de naam van een van de Amazonen, die door Heracles werd gedood tijdens zijn zoektocht naar de gordel van Hippolyte.

Vrouw in de Griekse mythologie